Toddington – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Toddington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)